Le Ženski Fudbalski Klub Mašinac PZP Niš (en ), plus couramment abrégé en ŽFK Mašinac PZP Niš, est un club serbe de football féminin fondé en 1970 et basé dans la ville de Niš.

Histoire

Palmarès

Personnalités du club

Présidents du club 
  Milutin Gašević

Entraîneurs du club 
  Perica Krstić

Annexes

Lien externe 
  Site officiel

Notes et références 

Club féminin de football en Serbie
Club de football fondé en 1970